Borgmästare i Åbo (latin: proconsules aboenses) nämns första gången år 1324. De var enligt söderköpingsrätten två par till antalet. I varje par fanns en svensk och en tysk. Som i de flesta svenska städer följde man en cykel på två år så att vardera paret satt vartannat år. I praktiken var alla fyra ändå valda på livstid.

Borgmästarelängd för Åbo stad

Tiden fram till omkring 1623 

Kampen mellan tyskar och svenskar om rådsplatserna var ofta hård. Den av riksrådet antagna författningsändringen 1471 tillät inte längre tyskar att sitta i rådet och de ersattes ofta av inhemska frälsemän. Efter Grevefejden i mitten av 1530-talet försvann såväl tyskar som frälsemän ur borgmästarnas led.

Nyordning i stadsförvaltningen från ca 1624 

I början av 1600-talet var antalet borgmästare i Åbo alltjämt fyra. Från 1623 växlade deras antal från två till fyra. Från 1655 var deras antal tre och från år 1685 två. Under perioden upphörde den årliga rotationen mellan borgmästarna. År 1638 infördes en kollegiemodell där varje kollegium hade en särskild uppgift och leddes av en borgmästare. En var justitieborgmästare (J) och de andra anges här som politieborgmästare, vilket var den benämning som blev bestående (P).

Införande av en stadsstyrelse år 1929 

Enligt en lagändring 1927 infördes i städerna en stadsstyrelse för att leda staden. Åbo stads fullmäktige antog 17.1.1929 ett reglemente som gav staden en stadsstyrelse som bestod av tre stadsdirektörer och nio årsmedlemmar. En av stadsdirektörerna ledde styrelsens arbete. Stadsdirektörsämbetet avskaffades 2021.

Referenser

Noter

Källor 
Åbo domkyrkas svartbok, Finlands statsarkiv 1890, Helsingfors
Finlands medeltidsurkunder I-VIII, Finlands statsarkiv 1910-1935, Helsingfors

Litteratur 

Carpelan, T: Längd över borgmästare och rådmän i Åbo 1620-1730, Länsi Suomi / Västra Finland III, Helsingfors 1890
von Bonsdorff, C: Åbo stads historia under sjuttonde seklet 1-2, Helsingfors 1894, 1904
Ruuth, J. W: Åbo stads historia under medeltiden och 1500-talet III, Åbo stads historiska museum, 1916
Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid II, Helsingfors 1957, Borgmästare
Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid XVII, Helsingfors 1972. Stadsstyrelse
Nikula, O: Åbo stads historia 1721-1809 1-2, Åbo stad 1972
Gardberg, C. J: Åbo stads historia från mitten av 1100-talet till år 1366, Åbo stad 1973
Nikula, O: Åbo stads historia 1809-1856, Åbo stad 1974
Ranta, R: Åbo stads historia 1600-1721 1-2, Åbo stad 1977
Jutikkala, E: Åbo stads historia 1856-1917 1-2, Åbo stad 1985
Kuujo, E: Åbo stads historia 1366-1521, Åbo stad 1985 
Nikula, O. & S: Åbo stads historia 1521-1600 1-2, Åbo stad 1987

Finlands historia efter ort
Åbos historia
Listor med anknytning till Finlands historia
Borgmästare i Finland